Bourevestnik (, « pétrel » en français) peut faire référence à :
 Bourevestnik, un sous-marin de la marine impériale russe, lancé en 1916 et mis à la casse par les Français à Bizerte vers 1930 ;
 Burevestnik 9M730, un missile de croisière russe expérimental à propulsion et armement nucléaire ;
 , base aérienne russe et ancienne base aérienne japonaise sur Iturup, une des îles Kouriles.
 
Le nom de différents clubs de sport de pays de l'ancienne URSS dont :
 Burevestnik, ancienne union des sociétés sportives étudiantes et enseignantes de la plupart des grandes écoles et universités de l'URSS ;
 Burevestnik Chisinau, aujourd'hui FC Zimbru Chișinău, club de football moldave ;
 Burevestnik Tbilissi, club de handball géorgien ;
 Burevestnik Frunze, club de football kirghize.

Note